Алекса́ндр Никола́евич Но́виков:
 Новиков, Александр Николаевич (1866—1940) — русский архитектор.
 Новиков, Александр Николаевич (1955—2006) — советский и российский шашист.
 Новиков, Александр Николаевич (1958—1991) — советский футболист.
 Новиков, Александр Николаевич — депутат Верховного Совета Республики Казахстан XII созыва.